Francisco Carlos Novaes (1965-) – giocatore brasiliano di calcio a 5
 Chiquinho Carlos (1963-) – calciatore brasiliano
 Chiquinho Conde (1965-) – calciatore mozambicano
 Chiquinho (Alexandre da Silva, 1974-) – calciatore brasiliano 
 Chiquinho (Francisco Leonel Lima Silva Machado, 1995-) – calciatore portoghese
 Chiquinho (Francisco Jorge Tavares Oliveira, 2000-) – calciatore portoghese